Пресинг се у српском језику може односити на:
Пресинг, музички састав из Београда
Пресинг, политичку емисију на београдској телевизији „Политика“.
Пресинг, политичку емисију на Радио-Телевизији Републике Српске.